Освајачи олимпијских медаља у атлетици у дисциплини 400 метара за мушкарце, приказани су у следећој табели, а резултати су дати у секундама.

Ова дисциплина била је на програму свих Олимпијских игара одржаних до данас.

Освајачи медаља

Референце

Биланс медаља 400 м

Референце